Верхо́ла — українське прізвище.

 Верхола Віталій Іванович (1946, Гребінка — 11 серпня 1984) — композитор.
 Верхола Трохим Федорович (1883—1922) — український громадський діяч, художник.

Українські прізвища